Села:
 Грем'ячка — Сумська область, Ямпільський район
 Грем'ячка — Чернігівська область, Семенівський район
Річка:
 Грем'ячка — Чернігівська область, притока Судості